

Chronologiczna lista

Liban pod mandatem francuskim (1926-1943)

Republika Libańska (1943-)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Prezesa Rady Ministrów